Miejscowości w Polsce 
 Wykowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno 
 Wykowo – przysiółek wsi Łamane Grądy w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w  gminie Grajewo
 Wykowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Wykowo - część wsi Nowe Huty w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Tuchomie